Le terme Avranches peut se référer à:

Toponymes

Lac Avranches, un plan d'eau traversé par la rivière Broadback, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.



Communes 
 Avranches est une commune française située dans le département de la Manche en région Normandie.
 Saint-Senier-sous-Avranches est une commune française, située dans le département de la Manche et la région Normandie